

Козлики (Козьлики) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Козьлики — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства